Beyazperde, qui signifie « grand écran » en turc, peut faire référence à :
 Beyazperde, chaîne de télévision turque disponible sur D-Smart ;
 , site web turc fondé en 1998 fournissant des services et des informations cinématographiques en ligne ;
 Beyazperde, magazine mensuel turc.